Liste de rues en France et en Belgique, ont pour nom des Tournelles :

Odonyme 
 Rue des Tournelles à Paris,
 Rue des Tournelles à Reims,
 Rue des Tournelles à Vaugirard.
 Rue des Tournelles à Villiers-Saint-Georges,

Homonymie de rues